Jat, een oud woord voor straat, zie bijvoorbeeld Oude Kijk in 't Jatstraat.
Jatten is tevens een alternatieve benaming voor handen, afgeleid van Jad, en een uitdrukking met de betekenis stelen.
Jat, een sinds 1918 niet meer gebruikte letter (ѣ) van het Russisch alfabet.
JAT Airways, de Joegoslavische luchtvaartmaatschappij
Jat (volk), een volk in India en Pakistan.